Minchō steht für

 Ming (Schrift)
 Kichizan Minchō, japanischer Mönch